Віганд — це німецьке прізвище, ім'я та назва техніки.

Прізвища 
 Альберт Віганд (1821—1886) — німецький ботанік.
 Арпад Віганд (1906—1983) — нацистський військовий злочинець.
 Джон Річард Віганд — американський фізик, винахідник, автор низки патентів.
 Йоган Віганд (1744—1808) — ординарний професор загальної історії Московського університету.
 Огюст Віганд (1849—1904) — бельгійський органіст і композитор.
 Теодор Віганд (1864—1936) — німецький археолог; член Прусської академії наук, іноземний член РАН.

Ім'я 
 Вігунт (Віганд) Ольгердович (бл. 1372—1392) — князь Кернівський, син великого князя литовського Ольгерда Гедиміновича.
 Віганд Марбурзький (бл. 1365—1409) — німецький хроніст.

Техніка 
 Віганд — промисловий інтерфейс.
  — ефект гістерези в намагніченості деяких феромагнетиків.
 Віганда карта — різновид магнітних карт на .
 Віганда датчик — пороговий датчик магнітного поля на .

Примітки